Флаг муниципального образования Ку́йбышевский район Новосибирской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 14 июля 2005 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2067.

Описание 
«Флаг Куйбышевского района представляет собой прямоугольное полотнище, разделённое по горизонтали на две равные части: верхнюю — красного и нижнюю — зелёного цветов, несущее в середине изображение идущего жёлтого быка. 
Отношение ширины флага к его длине 2:3».

Символика флага

Примечания